Развя́зывающийся бегу́щий простóй у́зел ( — «скользящая удавка-штык») — бытовой узел, основанный на бегущем простом узле, который предназначен для затягивания и быстрого развязывания привязи узды лошади за столб. Ходовой конец верёвки может быть вставлен в петлю для большей надёжности.

Способ завязывания 
Завязать простой узел ходовым концом верёвки на коренном. Вставить в узел петлю для быстрого развязывания. Вставить в петлю ходовой конец для большей надёжности.

Достоинства 
 Узел — прост
 Легко развязывать

Недостатки 
 Узел — ненадёжен
 Сильно затягивается

Применение

В быту 
 Широко применяют в быту для привязывания чего-либо, например, лошади к столбу

На рыбалке 
 Для зачаливания лодки за пал причала

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. ISBN 0-385-04025-3
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров ISBN 5-9287-0413-5
 Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — 256 с.: ил. — 
 Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 256 с.: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз. 
 Демус Валерий Анатольевич, Большая книга узлов. Рыбацкие, охотничьи, морские, туристские, альпинистские, бытовые: Издательство «Клуб Семейного Досуга»; 2014; С. 288

Примечания

Ссылки 
 Развязывающийся бегущий простой узел — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»
 Фото уздового узла — статья на сайте animatedknots.com

См. также 
 Список узлов

Быстроразвязывающиеся узлы
Удавки
Концевые петли
Затягивающиеся петли
Бытовые узлы
Узлы